Indianapolis 500 je bila tretja dirka Formule 1 v sezoni 1956. Odvijala se je 30. maja 1956.

Dirka

Viri 
 

Formula 1 sezona 1956
1956